Krönlein bezeichnet:

 einen Ortsteil von Keetmanshoop in Namibia
 Krönig, ein kronenförmiges, metallenes Ende von mittelalterlichen Turnierlanzen

Krönlein ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg Krönlein (1826–1892), deutscher lutherischer Missionar und Sprachforscher in Südwestafrika (heute Namibia) und Südafrika
 Rudolf Ulrich Krönlein (1847–1910), Schweizer Chirurg